Sezon 2000/2001 był 10. sezonem o mistrzostwo Słowenii. Tytuł obroniła drużyna NK Maribor.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva slovenska nogometna liga

Bibliografia 
 NZS – Słoweński Związek Piłki Nożnej 

2000 w piłce nożnej
2001 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Słowenii
2000 w Słowenii
2001 w Słowenii